1966 Голяма награда на Франция е 16-о за Голямата награда на Франция и трети кръг от сезон 1966 във Формула 1, провежда се на 3 юли 1966 година на пистата Реймс близо до град Реймс, Франция.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Франция